La Cité scolaire internationale peut faire référence à plusieurs établissements d'éducation situés en France, parmi lesquels :
 la Cité scolaire Honoré de Balzac de Paris ;
 la Cité scolaire internationale de Lyon ;
 la Cité scolaire internationale Europole de Grenoble.